Луначарское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луначарское — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Луначарское — до 1993 г. название села имени Рысбека батыра Жуалынского района Жамбылской области.

Россия 
 Луначарское — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Луначарское — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Луначарское — до 2016 г. название села Фёдоровка в Покровском районе Донецкой области.
 Луначарское — до 2016 г. название села Азовское в Бердянском районе Запорожской области.
 Луначарское — село в Покровском районе Днепропетровской области (ликвидировано в 1995 году).